Мохово́е — топоним:

Белоруссия 
 Моховое — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Моховое — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Моховое — село в Узункольском районе Костанайской области.
 Моховое — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, упразднено в 2013 г.

Россия 
 Моховое — село в Павловском районе Алтайского края.
 Моховое — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Моховое — посёлок в Поворинском районе Воронежской области.
 Моховое — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Моховое — село в Макушинском районе Курганской области.
 Моховое — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Моховое — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Моховое — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Моховое — посёлок в Чановском районе Новосибирской области.
 Моховое — деревня в Исилькульском районе Омской области, упразднена в 2008 г.
 Моховое — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Моховое — село в Залегощенском районе Орловской области.
 Моховое — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Моховое — село в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Моховое — деревня в Берёзовском районе Пермского края, упразднена в 2011 г.
 Моховое — деревня в Кунгурском районе Пермского края, Зарубинское сельское поселение.
 Моховое — деревня в Кунгурском районе Пермского края, Моховское сельское поселение.
 Моховое — деревня в Кунгурском районе Пермского края, Насадское сельское поселение.
 Моховое — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Моховое — село в Ершовском районе Саратовской области.
 Моховое — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Моховое — посёлок в Первомайском районе Тамбовской области, упразднён в 2018 г.
 Моховое — деревня в Петровском районе Тамбовской области, упразднена в 2003 г.
 Моховое — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Моховое — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Моховое — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Моховое — село в Радищевском районе Ульяновской области.

Украина 
 Моховое — село в Коропском районе Черниговской области.

Озёра

Россия 
 Моховое — озеро в Курьинском районе Алтайского края.

 Моховое — водоём в Лаишевском районе Татарстана.
 Моховое — озеро в Россонском районе Витебской области, в бассейне реки Нищи.
 Моховое — озеро в Полоцком районе Витебской области, в бассейне реки Туровлянки.
 Моховое — озеро на Сахалине.

Казахстан 
 Моховое — озеро в Куйбышевском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.
 Моховое — озеро в Новоникольском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.
 Моховое — озеро в ? сельском округе Узункольского района Костанайской области.
 Моховое — озеро в Кировском сельском округе Узункольского района Костанайской области.

См. также 
 
 
 
 
 Моховое болото
 Моховое Болото
Моховое 2-е
Большое Моховое
 Большое Моховое болото
 Второе Моховое
 Моховое Озеро